En , Koźmin est le nom :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Koźmin, dans le powiat de Szamotuły ;
 du village de Koźmin, dans le powiat de Turek ;
 de la ville de Koźmin Wielkopolski, chef-lieu de la gmina de Koźmin Wielkopolski, dans le powiat de Krotoszyn.

 dans d'autres voïvodies :
 du village de Koźmin, dans la voïvodie de Basse-Silésie ;
 du village de Koźmin, dans la voïvodie de Poméranie.